China Championship 2018 – czwarty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019 rozegrany zostanie w dniach 24-30 września 2018 roku w Tianhe Sports Centre w Kanton (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 000
 Ćwierćfinalista: £ 20 000
 Runda 3: £ 13 000
 Runda 2: £ 7 500
 Runda 1: £ 4 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 4 000

 Pula nagród: £ 725 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144  Allister Carter
 136, 108, 102  Mark Williams
 131  Anthony Hamilton
 128, 111  Yan Bingtao
 127  Jamie Jones
 126, 117  Graeme Dott
 125  Ding Junhui
 124, 102  Lü Haotian
 121  Fergal O’Brien
 120  Neil Robertson
 118, 108, 100  Mark Selby
 117  Peter Ebdon
 115, 103  Liang Wenbo

 113  Stuart Bingham
 111, 102  Judd Trump
 110  Zhao Xintong
 110  Luo Honghao
 108  Hossein Vafaei
 108  Yuan Sijun
 108  Shaun Murphy
 105  Scott Donaldson
 103  Stuart Carrington
 101  Mark Allen
 100  Jimmy Robertson
 100  Ryan Day

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 19-22 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 7, 36, 38, 48, 55, 56 oraz 64 rozegrają swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 138  Joe Perry
 135  Martin Gould
 135  Liam Highfield
 131  Jak Jones
 124, 103  Mark Allen
 123, 109  Ryan Day
 123  Shaun Murphy
 122  David Gilbert
 121  Peter Ebdon
 118  Mark Selby
 117, 114  Stephen Maguire

 114  Billy Joe Castle
 112  Tian Pengfei
 109  Zhang Anda
 109  John Higgins
 106, 101  Chen Zifan
 106  Tom Ford
 106  Niu Zhuang
 105  Jamie Jones
 102  Noppon Saengkham
 101  Marco Fu
 101  Neil Robertson

Linki zewnętrzne 
 China Championship 2018 na portalu snookerworld.pl

Przypisy 

China Championship
2018 w Chinach
2018 w sporcie
Sport w Kantonie